Миролюбов — російське прізвище.

Відомі носії прізвища 
 Миролюбов Віктор Сергійович — видавець часопису «Журнал для всех»
 Миролюбов Микола Кирилович — Макарій (Миролюбов), діяч православної церкви, збирач матеріалів про історію Великого Новгорода.
 Миролюбов Іван Іванович — священнослужитель, минулого старообрядницький наставник в Ризі.
 Миролюбов Юрій Миколайович (1967–2001) — старший водій бронетранспортера 15-ї окремої бригади, Герой Радянського Союзу.
 Миролюбов Юрій Петрович — російський емігрант, який опублікував Велесову книгу
 Миролюбов Михайло Арсенович — священнослужитель, автор «Літопису села Заозер'я».